Эдуа́рд Эдуа́рдович Понто́вич (26 августа 1886, Иркутск, Российская империя — 1 января 1941, Магадан, СССР) — русский юрист и философ.

Биография 
Родился в 1886 году в Иркутске.
За революционную деятельность был исключен из гимназии, поэтому окончил гимназию экстерном в Красноярске.

В 1911 году заканчивает юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где обучался юриспруденции и философии.

Во время обучения на юридическом факультете продолжал заниматься революционной деятельностью, за что был подвергнут аресту и тюрьме.

После окончания университета работал по специальности и продолжал изучать историю права.

В 1918 году в Петрограде вышла его книга «Развитие конституции и Учредительная власть», где исследуется вопрос эволюции идей конституционного правления, учредительной власти на протяжении всей человеческой истории.

В 20 годах занимался философско-правовыми вопросами, выпустив «Проблемы Государственной власти».

Был доктором права, степень получил в Дерптском университете.

С 1919 года находился в Иваново-Вознесенске, куда был эвакуирован из Риги Политехнический институт, являлся деканом юридического факультета этого института.

Понтович много занимался общественной деятельностью, читал лекции о творчестве Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского.

Занимался изучением идей Гегеля и Канта.

С 1923 года в Москве, преподавал в Плехановском институте.

С 1925 по 1935 годы работал в аппарате ВЦИК СССР консультантом по составлению и публикации законов, позднее редактором-консультантом.

С 1935 года работал в Книжной палате.

В 1936 году подвергся репрессиям. Был сослан в Турткуль, после возвращён в Москву, затем выслан в Магадан. Умер от туберкулёза.

В начале 30 годов написал работу «Диалектический метод Гегеля», которую не издали в связи с его арестом.

В 1966 году его книга была передана в Институт Философии АН СССР, а через 25 лет после этого данная работа напечатана.

Библиография 
 Основные проблемы теории права. Иваново-Вознесенск, 1922
 Философия права. Часть 1 Общее учение о праве, Кинешма, 1920
 Новая волость, Москва 1926
 Казна и контроль, Ленинград 1927
 Финансовый контроль, Ленинград 1928
 Отрицание отрицания в философском методе Гегеля// Философский ежегодник — 90, Москва 1991

Ссылки 
 Эдуард Понтович на портале Юридическая Россия

Юристы по алфавиту
Юристы СССР
Юристы России
Юристы XX века
Философы по алфавиту
Философы СССР
Философы России
Философы XX века
Умершие от туберкулёза